

Cinema 
 Il processo (The Trial) – film del 1962 diretto da Orson Welles
 The Trial – film del 1993 diretto da David Jones
 The Trial – film del 2010 diretto da Gary Wheeler

Musica 
 The Trial – canzone dell'opera rock The Wall dei Pink Floyd